

Patronyme 
 Bernard Jean-Baptiste Forneron (1797-1886), proviseur de lycée français
 François Forneron, abbé français.
  (1988-), footballeur paraguayen.
 Henri Forneron (1834-1886), historien français.
 Lino Fornerón, personnalité politique argentine.

Références 

Homonymie de patronyme